Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1974 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Evonne Goolagong je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Chris Evert (finale)
  Evonne Goolagong (prvakinja)
  Kerry Melville (polfinale)
  Julie Heldman (polfinale)
  Lesley Hunt (četrtfinale)
  Kerry Harris (prvi krog)
  Pam Teeguarden (drugi krog)
  Kazuko Savamacu (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1974